Сантијаго Мататлан има више значења:

 Општина Сантијаго Мататлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Мататлан (Сантијаго Мататлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику